|-
|(66501)||1999 RS75|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,224|| align=right|4,58|| align=right|4,201||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66502)||1999 RV75|| align=right|14,2|| align=right|2,597|| align=right|0,139|| align=right|15,00|| align=right|4,183||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66503)||1999 RE81|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,166|| align=right|5,93|| align=right|4,151||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66504)||1999 RN81|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,190|| align=right|3,48|| align=right|4,097||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66505)||1999 RH83|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,200|| align=right|13,07|| align=right|4,075||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66506)||1999 RM84|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,123|| align=right|6,20|| align=right|4,161||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66507)||1999 RT84|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,105|| align=right|2,38|| align=right|4,315||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66508)||1999 RS86|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,281|| align=right|6,38|| align=right|4,107||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66509)||1999 RK89|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,111|| align=right|6,02|| align=right|3,853||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66510)||1999 RU90|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,123|| align=right|14,57|| align=right|4,114||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66511)||1999 RW91|| align=right|16,6|| align=right|2,526|| align=right|0,191|| align=right|0,58|| align=right|4,015||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66512)||1999 RC92|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,261|| align=right|6,20|| align=right|4,049||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66513)||1999 RE94|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,188|| align=right|11,69|| align=right|4,117||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66514)||1999 RS94|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,098|| align=right|2,75|| align=right|5,070||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66515)||1999 RD97|| align=right|16,3|| align=right|2,598|| align=right|0,182|| align=right|0,72|| align=right|4,186||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66516)||1999 RM97|| align=right|16,4|| align=right|2,592|| align=right|0,133|| align=right|5,82|| align=right|4,172||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66517)||1999 RM98|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|3,46|| align=right|4,272||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66518)||1999 RK99|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,259|| align=right|5,54|| align=right|3,636||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66519)||1999 RZ99|| align=right|14,3|| align=right|2,812|| align=right|0,149|| align=right|8,46|| align=right|4,715||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66520)||1999 RQ101|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,208|| align=right|11,00|| align=right|4,236||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66521)||1999 RR101|| align=right|15,5|| align=right|2,815|| align=right|0,124|| align=right|6,17|| align=right|4,723||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66522)||1999 RG102|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,110|| align=right|13,10|| align=right|4,160||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66523)||1999 RN102|| align=right|14,9|| align=right|2,689|| align=right|0,273|| align=right|7,03|| align=right|4,409||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66524)||1999 RQ102|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,082|| align=right|12,56|| align=right|4,343||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66525)||1999 RH103|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,220|| align=right|12,24|| align=right|3,793||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66526)||1999 RX103|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,111|| align=right|15,72|| align=right|4,164||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66527)||1999 RD104|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,108|| align=right|9,26|| align=right|4,330||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66528)||1999 RV105|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,135|| align=right|14,51|| align=right|4,355||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66529)||1999 RX107|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,080|| align=right|8,18|| align=right|4,432||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66530)||1999 RJ108|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,122|| align=right|12,35|| align=right|4,154||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66531)||1999 RX108|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,139|| align=right|11,51|| align=right|4,276||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66532)||1999 RZ110|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,133|| align=right|8,29|| align=right|4,252||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66533)||1999 RN111|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,216|| align=right|12,25|| align=right|3,783||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66534)||1999 RA112|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,145|| align=right|6,35|| align=right|3,876||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66535)||1999 RF112|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,134|| align=right|14,09|| align=right|4,203||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66536)||1999 RD113|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,109|| align=right|6,20|| align=right|4,102||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66537)||1999 RU115|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,148|| align=right|5,16|| align=right|4,007||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66538)||1999 RV117|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,170|| align=right|15,12|| align=right|4,072||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66539)||1999 RX117|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,242|| align=right|7,40|| align=right|4,125||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66540)||1999 RM118|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,183|| align=right|4,84|| align=right|3,903||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66541)||1999 RP118|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,203|| align=right|9,19|| align=right|3,701||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66542)||1999 RT118|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,177|| align=right|12,34|| align=right|4,400||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66543)||1999 RJ119|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,108|| align=right|8,38|| align=right|3,780||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66544)||1999 RR119|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,199|| align=right|8,24|| align=right|4,165||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66545)||1999 RJ120|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,190|| align=right|1,89|| align=right|4,062||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66546)||1999 RG122|| align=right|15,4|| align=right|2,484|| align=right|0,141|| align=right|16,40|| align=right|3,915||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66547)||1999 RG124|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,132|| align=right|8,99|| align=right|4,153||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66548)||1999 RL124|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,201|| align=right|12,35|| align=right|4,293||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66549)||1999 RS124|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,202|| align=right|7,68|| align=right|4,179||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66550)||1999 RU124|| align=right|16,6|| align=right|2,601|| align=right|0,205|| align=right|4,43|| align=right|4,193||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66551)||1999 RC128|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,122|| align=right|17,85|| align=right|4,492||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66552)||1999 RQ130|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,092|| align=right|6,21|| align=right|3,660||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66553)||1999 RV130|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,193|| align=right|6,59|| align=right|4,173||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66554)||1999 RT131|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,148|| align=right|10,07|| align=right|4,172||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66555)||1999 RQ132|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,168|| align=right|5,65|| align=right|4,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66556)||1999 RB133|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,286|| align=right|6,19|| align=right|4,283||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66557)||1999 RN133|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,188|| align=right|12,45|| align=right|4,136||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66558)||1999 RX134|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,137|| align=right|13,41|| align=right|4,117||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66559)||1999 RB135|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,210|| align=right|10,20|| align=right|4,598||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66560)||1999 RR135|| align=right|15,1|| align=right|2,391|| align=right|0,142|| align=right|2,34|| align=right|3,695||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66561)||1999 RW135|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,216|| align=right|6,42|| align=right|3,813||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66562)||1999 RO136|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,204|| align=right|0,54|| align=right|4,174||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66563)||1999 RV136|| align=right|16,4|| align=right|2,194|| align=right|0,134|| align=right|3,51|| align=right|3,248||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66564)||1999 RU137|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,180|| align=right|5,58|| align=right|3,773||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66565)||1999 RC138|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,167|| align=right|1,86|| align=right|4,001||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66566)||1999 RL139|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,072|| align=right|6,99|| align=right|3,620||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66567)||1999 RV140|| align=right|16,4|| align=right|2,524|| align=right|0,201|| align=right|1,19|| align=right|4,010||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66568)||1999 RQ142|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,186|| align=right|3,41|| align=right|4,146||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66569)||1999 RM145|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,204|| align=right|12,90|| align=right|4,086||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66570)||1999 RW145|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,149|| align=right|3,66|| align=right|4,096||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66571)||1999 RP147|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,058|| align=right|5,45|| align=right|3,602||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66572)||1999 RU149|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,151|| align=right|4,16|| align=right|3,469||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66573)||1999 RL152|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,166|| align=right|13,10|| align=right|4,179||MBA||14. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66574)||1999 RR152|| align=right|16,0|| align=right|2,553|| align=right|0,317|| align=right|4,62|| align=right|4,078||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66575)||1999 RX152|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,233|| align=right|9,99|| align=right|4,642||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66576)||1999 RY152|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|5,24|| align=right|3,664||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66577)||1999 RD153|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,121|| align=right|12,73|| align=right|4,127||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66578)||1999 RS153|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,204|| align=right|5,33|| align=right|4,122||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66579)||1999 RK154|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,184|| align=right|3,18|| align=right|4,208||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66580)||1999 RE155|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,098|| align=right|4,19|| align=right|4,207||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66581)||1999 RF155|| align=right|15,9|| align=right|2,515|| align=right|0,066|| align=right|4,09|| align=right|3,988||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66582)||1999 RZ155|| align=right|16,4|| align=right|2,560|| align=right|0,289|| align=right|5,05|| align=right|4,096||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66583)||1999 RL156|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,246|| align=right|3,61|| align=right|4,276||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66584)||1999 RM161|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,119|| align=right|13,97|| align=right|4,213||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66585)||1999 RC162|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|9,84|| align=right|4,164||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66586)||1999 RC164|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,201|| align=right|4,33|| align=right|4,217||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66587)||1999 RB167|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,148|| align=right|9,42|| align=right|3,876||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66588)||1999 RX167|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,194|| align=right|13,62|| align=right|4,454||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66589)||1999 RE168|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,179|| align=right|2,54|| align=right|3,799||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66590)||1999 RD169|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,288|| align=right|2,39|| align=right|4,248||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66591)||1999 RY170|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,098|| align=right|10,02|| align=right|5,165||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66592)||1999 RU174|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,203|| align=right|13,22|| align=right|4,591||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66593)||1999 RL176|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,132|| align=right|4,54|| align=right|3,276||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66594)||1999 RO176|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,195|| align=right|13,26|| align=right|4,213||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66595)||1999 RU178|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,208|| align=right|9,17|| align=right|4,063||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66596)||1999 RO180|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,254|| align=right|5,50|| align=right|4,179||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66597)||1999 RA181|| align=right|16,5|| align=right|2,552|| align=right|0,276|| align=right|6,27|| align=right|4,076||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66598)||1999 RF182|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,188|| align=right|4,50|| align=right|3,823||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66599)||1999 RM184|| align=right|15,8|| align=right|2,590|| align=right|0,193|| align=right|14,35|| align=right|4,166||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66600)||1999 RQ184|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,204|| align=right|4,63|| align=right|4,247||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66601)||1999 RH186|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,259|| align=right|12,10|| align=right|4,093||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66602)||1999 RH187|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,187|| align=right|4,47|| align=right|4,110||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66603)||1999 RB190|| align=right|16,4|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|6,64|| align=right|4,203||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66604)||1999 RB194|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,225|| align=right|3,39|| align=right|4,194||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66605)||1999 RF194|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,210|| align=right|11,07|| align=right|3,737||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66606)||1999 RK194|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,249|| align=right|3,55|| align=right|4,216||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66607)||1999 RG195|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|12,20|| align=right|4,206||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66608)||1999 RW196|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,221|| align=right|5,02|| align=right|3,209||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66609)||1999 RW198|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,059|| align=right|14,60|| align=right|4,156||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66610)||1999 RX198|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,189|| align=right|12,19|| align=right|4,072||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66611)||1999 RZ198|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,061|| align=right|15,63|| align=right|4,079||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66612)||1999 RO199|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,221|| align=right|7,95|| align=right|4,511||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66613)||1999 RR199|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,092|| align=right|10,73|| align=right|4,314||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66614)||1999 RE200|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,115|| align=right|13,34|| align=right|4,081||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66615)||1999 RJ200|| align=right|14,2|| align=right|2,661|| align=right|0,158|| align=right|11,50|| align=right|4,341||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66616)||1999 RY200|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,132|| align=right|15,88|| align=right|4,327||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66617)||1999 RO201|| align=right|15,9|| align=right|2,771|| align=right|0,229|| align=right|8,97|| align=right|4,611||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66618)||1999 RT201|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,225|| align=right|10,50|| align=right|4,223||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66619)||1999 RE203|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,154|| align=right|11,70|| align=right|4,150||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66620)||1999 RZ203|| align=right|15,6|| align=right|2,680|| align=right|0,085|| align=right|13,52|| align=right|4,386||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66621)||1999 RD204|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,166|| align=right|12,50|| align=right|4,410||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66622)||1999 RJ204|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,096|| align=right|8,30|| align=right|4,526||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66623)||1999 RL204|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,110|| align=right|11,83|| align=right|4,283||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66624)||1999 RM204|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,194|| align=right|13,05|| align=right|4,297||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66625)||1999 RE205|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,111|| align=right|13,53|| align=right|4,405||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66626)||1999 RJ205|| align=right|14,3|| align=right|2,529|| align=right|0,200|| align=right|14,02|| align=right|4,022||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66627)||1999 RC208|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,082|| align=right|13,80|| align=right|4,215||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66628)||1999 RF208|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,234|| align=right|15,75|| align=right|4,230||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66629)||1999 RJ208|| align=right|14,3|| align=right|2,746|| align=right|0,148|| align=right|8,35|| align=right|4,550||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66630)||1999 RS208|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,224|| align=right|7,26|| align=right|4,295||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66631)||1999 RP209|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,199|| align=right|12,70|| align=right|4,307||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66632)||1999 RT210|| align=right|13,7|| align=right|2,542|| align=right|0,147|| align=right|12,87|| align=right|4,053||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66633)||1999 RB212|| align=right|14,1|| align=right|2,683|| align=right|0,220|| align=right|10,62|| align=right|4,393||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66634)||1999 RJ212|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,187|| align=right|10,24|| align=right|4,289||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66635)||1999 RR212|| align=right|14,3|| align=right|2,853|| align=right|0,107|| align=right|14,13|| align=right|4,817||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66636)||1999 RA213|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,140|| align=right|11,07|| align=right|4,391||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66637)||1999 RC213|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,117|| align=right|9,10|| align=right|4,265||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66638)||1999 RD218|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,127|| align=right|12,39|| align=right|4,348||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66639)||1999 RQ219|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,277|| align=right|12,32|| align=right|4,081||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66640)||1999 RG220|| align=right|16,6|| align=right|2,526|| align=right|0,289|| align=right|3,78|| align=right|4,013||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66641)||1999 RQ225|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,039|| align=right|3,30|| align=right|4,408||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66642)||1999 RE226|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,162|| align=right|10,56|| align=right|4,299||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66643)||1999 RW229|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,149|| align=right|7,37|| align=right|4,034||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66644)||1999 RL231|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,200|| align=right|8,94|| align=right|4,229||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66645)||1999 RN232|| align=right|14,9|| align=right|2,847|| align=right|0,283|| align=right|17,67|| align=right|4,803||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66646)||1999 RM237|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,204|| align=right|12,54|| align=right|4,358||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66647)||1999 RV237|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,100|| align=right|13,10|| align=right|4,212||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66648)||1999 RZ245|| align=right|15,5|| align=right|2,856|| align=right|0,169|| align=right|11,89|| align=right|4,827||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66649)||1999 RE246|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,189|| align=right|15,35|| align=right|4,273||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66650)||1999 RN246|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,210|| align=right|6,31|| align=right|4,050||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66651)||1999 RQ252|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,099|| align=right|7,33|| align=right|4,627||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66652)||1999 RZ253|| align=right|5,9|| align=right|43,73|| align=right|0,090|| align=right|0,57|| align=right|290||CBW BIN||8. september 1999||Mauna Kea||C. Trujillo; J. X. Luu; D. C. Jewitt
|-
|(66653)||1999 RS254|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,019|| align=right|11,80|| align=right|5,402||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66654)||1999 SF12|| align=right|13,9|| align=right|2,576|| align=right|0,056|| align=right|21,18|| align=right|4,133||MBA||22. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66655)||1999 SN13|| align=right|15,8|| align=right|2,758|| align=right|0,221|| align=right|6,85|| align=right|4,579||MBA||30. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66656)||1999 SV17|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,180|| align=right|11,98|| align=right|4,190||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66657)||1999 SM19|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,207|| align=right|15,34|| align=right|4,084||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66658)||1999 ST26|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,247|| align=right|10,58|| align=right|4,507||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66659)||1999 TJ1|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,047|| align=right|6,36|| align=right|3,833||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66660)||1999 TH2|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,179|| align=right|3,24|| align=right|4,364||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|66661 Wallin||1999 TK2|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,172|| align=right|28,33|| align=right|5,496||MBA||2. oktober 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(66662)||1999 TM4|| align=right|14,2|| align=right|2,851|| align=right|0,126|| align=right|4,41|| align=right|4,813||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66663)||1999 TV8|| align=right|14,1|| align=right|2,707|| align=right|0,241|| align=right|7,91|| align=right|4,454||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66664)||1999 TB9|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,169|| align=right|12,88|| align=right|4,433||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66665)||1999 TC9|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|3,88|| align=right|4,152||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66666)||1999 TL9|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,187|| align=right|9,73|| align=right|4,210||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|66667 Kambič||1999 TZ11|| align=right|16,0|| align=right|2,230|| align=right|0,169|| align=right|3,53|| align=right|3,329||MBA||8. oktober 1999||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(66668)||1999 TN14|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,266|| align=right|9,43|| align=right|5,400||MBA||11. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66669)||1999 TE15|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,105|| align=right|10,83|| align=right|4,364||MBA||12. oktober 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(66670)||1999 TR15|| align=right|15,8|| align=right|2,688|| align=right|0,120|| align=right|4,26|| align=right|4,407||MBA||12. oktober 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|66671 Sfasu||1999 TJ17|| align=right|14,6|| align=right|2,383|| align=right|0,298|| align=right|21,25|| align=right|3,679||MBA||15. oktober 1999||Nacogdoches||W. D. Bruton; M. L. Johnson
|-
|(66672)||1999 TB18|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,050|| align=right|4,01|| align=right|4,458||MBA||10. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66673)||1999 TC19|| align=right|15,8|| align=right|2,653|| align=right|0,202|| align=right|11,77|| align=right|4,320||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66674)||1999 TO25|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|3,08|| align=right|4,097||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66675)||1999 TF26|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,117|| align=right|3,57|| align=right|4,432||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66676)||1999 TS27|| align=right|13,3|| align=right|2,950|| align=right|0,071|| align=right|11,19|| align=right|5,067||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66677)||1999 TM28|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,112|| align=right|1,55|| align=right|4,129||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66678)||1999 TR28|| align=right|15,6|| align=right|2,684|| align=right|0,105|| align=right|4,08|| align=right|4,398||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66679)||1999 TD29|| align=right|14,8|| align=right|2,436|| align=right|0,099|| align=right|4,69|| align=right|3,802||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66680)||1999 TG29|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,129|| align=right|11,44|| align=right|4,585||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66681)||1999 TN33|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,283|| align=right|3,60|| align=right|4,154||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66682)||1999 TR35|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,154|| align=right|24,84|| align=right|3,729||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66683)||1999 TO36|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,096|| align=right|10,02|| align=right|5,402||MBA||12. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66684)||1999 TY36|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,067|| align=right|21,90|| align=right|4,124||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66685)||1999 TT37|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,173|| align=right|4,97|| align=right|4,343||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66686)||1999 TX37|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,127|| align=right|7,66|| align=right|4,324||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66687)||1999 TU45|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,092|| align=right|2,13|| align=right|4,503||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66688)||1999 TJ52|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,073|| align=right|5,19|| align=right|4,617||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66689)||1999 TU52|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,172|| align=right|2,78|| align=right|3,825||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66690)||1999 TH63|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,120|| align=right|1,90|| align=right|5,619||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66691)||1999 TE67|| align=right|17,0|| align=right|2,306|| align=right|0,185|| align=right|2,01|| align=right|3,502||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66692)||1999 TL69|| align=right|17,1|| align=right|2,217|| align=right|0,151|| align=right|2,72|| align=right|3,300||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66693)||1999 TB70|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,068|| align=right|4,49|| align=right|4,528||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66694)||1999 TF72|| align=right|15,9|| align=right|2,760|| align=right|0,090|| align=right|1,81|| align=right|4,584||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66695)||1999 TZ72|| align=right|16,5|| align=right|2,571|| align=right|0,084|| align=right|2,48|| align=right|4,122||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66696)||1999 TK75|| align=right|15,4|| align=right|2,909|| align=right|0,083|| align=right|0,92|| align=right|4,960||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66697)||1999 TX80|| align=right|16,6|| align=right|2,287|| align=right|0,089|| align=right|4,33|| align=right|3,459||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66698)||1999 TM82|| align=right|16,1|| align=right|2,775|| align=right|0,070|| align=right|1,33|| align=right|4,622||MBA||12. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66699)||1999 TB85|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|0,61|| align=right|3,666||MBA||14. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66700)||1999 TC85|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,145|| align=right|4,70|| align=right|3,666||MBA||14. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66701)||1999 TN86|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,198|| align=right|1,21|| align=right|3,599||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66702)||1999 TJ88|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,153|| align=right|11,64|| align=right|4,540||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66703)||1999 TL89|| align=right|16,5|| align=right|2,629|| align=right|0,217|| align=right|2,99|| align=right|4,262||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66704)||1999 TU91|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,198|| align=right|6,23|| align=right|4,263||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66705)||1999 TM92|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,161|| align=right|3,95|| align=right|4,230||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66706)||1999 TY92|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,184|| align=right|5,43|| align=right|4,080||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66707)||1999 TG93|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,205|| align=right|4,76|| align=right|4,054||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66708)||1999 TY93|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,165|| align=right|4,72|| align=right|4,239||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66709)||1999 TS95|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,254|| align=right|9,56|| align=right|4,194||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66710)||1999 TT96|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,073|| align=right|8,66|| align=right|4,564||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66711)||1999 TQ99|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|15,19|| align=right|4,344||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66712)||1999 TS99|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,095|| align=right|7,08|| align=right|4,553||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66713)||1999 TZ99|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,156|| align=right|9,85|| align=right|4,543||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66714)||1999 TT100|| align=right|14,3|| align=right|2,733|| align=right|0,290|| align=right|32,28|| align=right|4,517||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66715)||1999 TA101|| align=right|14,3|| align=right|3,022|| align=right|0,103|| align=right|10,76|| align=right|5,252||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66716)||1999 TB102|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,213|| align=right|13,09|| align=right|4,218||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66717)||1999 TK102|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,328|| align=right|13,56|| align=right|4,590||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66718)||1999 TU104|| align=right|15,6|| align=right|2,805|| align=right|0,074|| align=right|3,10|| align=right|4,697||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66719)||1999 TG105|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,102|| align=right|19,53|| align=right|4,052||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66720)||1999 TH105|| align=right|16,9|| align=right|2,237|| align=right|0,188|| align=right|8,17|| align=right|3,344||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66721)||1999 TX106|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,192|| align=right|13,61|| align=right|4,162||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66722)||1999 TC107|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,120|| align=right|9,14|| align=right|4,363||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66723)||1999 TE107|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,113|| align=right|13,36|| align=right|4,279||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66724)||1999 TN107|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,104|| align=right|5,96|| align=right|4,079||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66725)||1999 TH109|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,132|| align=right|12,36|| align=right|4,405||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66726)||1999 TG110|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,148|| align=right|6,55|| align=right|4,317||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66727)||1999 TH110|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,046|| align=right|4,01|| align=right|4,510||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66728)||1999 TN110|| align=right|15,9|| align=right|2,639|| align=right|0,201|| align=right|8,43|| align=right|4,286||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66729)||1999 TH111|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,058|| align=right|13,62|| align=right|4,256||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66730)||1999 TM111|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,148|| align=right|4,49|| align=right|3,847||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66731)||1999 TN111|| align=right|14,3|| align=right|2,988|| align=right|0,050|| align=right|10,39|| align=right|5,163||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66732)||1999 TW111|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,225|| align=right|1,98|| align=right|4,160||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66733)||1999 TO113|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,088|| align=right|2,80|| align=right|4,389||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66734)||1999 TX114|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,073|| align=right|14,49|| align=right|4,283||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66735)||1999 TX115|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,196|| align=right|2,26|| align=right|4,155||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66736)||1999 TB118|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,049|| align=right|3,58|| align=right|4,614||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66737)||1999 TF119|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,118|| align=right|15,08|| align=right|4,457||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66738)||1999 TJ120|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,030|| align=right|3,30|| align=right|4,665||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66739)||1999 TC122|| align=right|15,6|| align=right|2,550|| align=right|0,084|| align=right|2,73|| align=right|4,072||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66740)||1999 TE122|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,055|| align=right|5,29|| align=right|4,540||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66741)||1999 TY122|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,291|| align=right|5,03|| align=right|4,264||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66742)||1999 TP123|| align=right|14,7|| align=right|2,894|| align=right|0,030|| align=right|3,18|| align=right|4,923||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66743)||1999 TW124|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,154|| align=right|2,96|| align=right|4,089||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66744)||1999 TM128|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,189|| align=right|12,92|| align=right|4,121||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66745)||1999 TO128|| align=right|14,5|| align=right|2,698|| align=right|0,185|| align=right|14,33|| align=right|4,430||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66746)||1999 TW136|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,147|| align=right|3,90|| align=right|3,765||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66747)||1999 TO139|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,191|| align=right|11,06|| align=right|4,428||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66748)||1999 TJ149|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,162|| align=right|8,78|| align=right|4,690||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66749)||1999 TN151|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,169|| align=right|13,62|| align=right|4,509||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66750)||1999 TZ155|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,227|| align=right|4,51|| align=right|4,153||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

66501-66750